Пабережье — название населённых пунктов в России:

 Пабережье — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Пабережье — деревня в Окуловском районе Новгородской области.